Stati Uniti d'America
 Cherry Creek – fiume del Dakota del Sud, affluente del Cheyenne
 Cherry Creek – fiume del Colorado, affluente del South Platte
 Cherry Creek – census-designated place della Contea di Arapahoe, Colorado
 Cherry Creek – comunità della Contea di White Pine, Nevada
 Cherry Creek – città della Contea di Chautauqua, New York